Панькова — женская форма фамилии  и топоним:

Фамилия 
 Панькова, Елена Даниловна (1914—1964) — Герой Социалистического Труда.
 Панькова, Зоя Александровна (1928—?) — доярка, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Панькова — деревня в Юрлинском районе Пермского края России.
 Панькова — село в Бродовском районе Львовской области Украины.

См. также